Рома́н Фу́рман:
 Фурман, Роман Ильич (род. 1936) — советский и российский сценарист и актёр.
 Фурман, Роман Фёдорович (1784—1851) — тайный советник и сенатор, брат А. Ф. Фурмана.